Koncerty pod Gwiazdami – festiwal muzyczny i cykl imprez odbywający się od 1995 w Toruniu. Organizatorem tego festiwalu jest Centrum Kultury Dwór Artusa.

Idea festiwalu 
Ideą festiwalu jest prezentowanie muzyki i sztuki pod gołym niebem, w letnie wieczory i noce, w scenerii zabytkowej toruńskiej Starówki. Festiwal ma stanowić ukoronowanie i zamknięcie wakacji oraz prezentować piękno toruńskiej starówki.

Koncerty festiwalowe są przeprowadzane na przełomie dwóch miesięcy (sierpień i wrzesień), pod koniec wakacji. Festiwal trwa kilkanaście dni. Organizowany jest co roku. 

Koncerty odbywają się na dziedzińcu średniowiecznego Ratusza Staromiejskiego oraz w ruinach zamku krzyżackiego.

Dyrektorem festiwalu jest Zbigniew Derkowski.

Osiągnięcia 
Na Festiwalu koncertowali: bluesman i harmonijkarz Keith Dunn, saksofonista Adam Wendt, klawiszowiec Przemysław Raminiak, perkusista Piotr Biskupski, Aga Zaryan, Leszek Możdżer.

W programie Koncertów Pod Gwiazdami znalazły się także zespoły: Raz, Dwa, Trzy, Kroke. Widzowie oglądać mogli występy grup teatralno-muzycznych - pantomimę Teatru Mimo czy kabaretowych, na wieczorze kabaretowym z Katarzyną Zielińską, Katarzyną Jamróz i Grupą MoCarta.

Na Festiwalu pokazywane były także liczne wystawy plastyczne, m.in. wystawa rysunku satyrycznego, ilustracji prasowych Mirosława Grunia i Adama Pękalskiego itp.

Zobacz też 
 Festiwale w Toruniu
 Dwór Artusa w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Dworu Artusa

Festiwale i przeglądy w Toruniu
Festiwale muzyczne w Polsce
Festiwale teatralne w Polsce
Festiwale kabaretowe w Polsce
Festiwale sztuk plastycznych w Polsce
Teatr w Toruniu